Макс Декюжі (фр. Maxime "Max" Omer Décugis; нар. 24 жовтня 1882, Париж, Франція — пом. 6 жовтня 1978, Бйот) — французький тенісист.
 Жулі Алар-Декюжі (фр. Julie Halard-Decugis, до заміжжя Алар) — французька тенісистка кінця 20 століття.